Big beat – gatunek elektronicznej muzyki tanecznej popularny w latach 90. XX wieku
 Bigbit (big beat, big-beat) – nazwa lokalnych odmian rock and rolla i gatunków pokrewnych stosowana w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 60. XX w. (por. beat (gatunek muzyczny))
 Big Beat (album) – album Roberta Chojnackiego wydany w 1997 roku
 Big Beat (album Sparks) – album grupy Sparks wydany w 1976 roku

Zobacz też 
 Big Bit